Большой Созим — реки.

 Большой Созим (приток Волосницы)
 Большой Созим (приток Нырмычи)